Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 824 dans le monde.

 RS-824 au Brésil
 Route nationale 824 en France